Spojení písmene E a čísla 48 může mít různé významy:

 evropská silnice E48
 řada E48 – významné hodnoty rovnoměrně vybrané z desítkově logaritmické škály, tzv. vyvolená čísla
 HMS E48 – britská ponorka z roku 1916
 bomba E48 – kazetová puma, biologická zbraň vyvíjená v USA, testovaná v padesátých letech 20. století